5826 Bradstreet – asteroide della fascia principale
 Anne Bradstreet – poetessa statunitense